Deux tragédies grecques portent ce titre (, Hiketides; latin Supplices) :
 Les Suppliantes d'Eschyle, racontant l'arrivée des Danaïdes à Argos ;
 Les Suppliantes d'Euripide, prenant place lors de la guerre des sept chefs.